Устройство защиты от сверхтока может означать:
 Электрический предохранитель.
 Автоматический выключатель.